Volejbal na Letních olympijských hrách se hraje od roku 1964 a plážový od roku 1996.

Žádost o přijetí mezi olympijské sporty byla podána na 53. mezinárodním zasedání MOV v bulharské Sofii, kde proběhl i ukázkový turnaj na její podporu.

Halový volejbal

Turnaj mužů

Přehled pořadatelských měst a medailistů

Muži - historické pořadí podle medailí 

 Česko je nástupcem Československa.** Srbsko je nástupcem Jugoslávie*** Rusko je nástupcem SSSR

Účast jednotlivých zemí

Turnaj žen

Přehled pořadatelských měst a medailistů

Ženy - historické pořadí podle medailí 

 Rusko je nástupcem SSSR** Srbsko je nástupcem Jugoslávie*** Česko je nástupcem Československa.

Účast jednotlivých zemí

Související články 
 Plážový volejbal na letních olympijských hrách
 Mistrovství světa ve volejbale mužů
 Mistrovství světa ve volejbale žen
 Mistrovství Evropy ve volejbale mužů
 Mistrovství Evropy ve volejbale žen

Externí odkazy 
 

 
Volejbalové soutěže
Sporty na letních olympijských hrách